Па́тнам (), также встречается передача как Па́тнэм, Па́тнем, Пу́тнэм, Пу́тнам — фамилия и англоязычный топоним.

Люди 
Большинство нижеперечисленных носителей фамилии являются потомками Джона и Присциллы Гоулд Патнамов, живших в XVII веке в Салеме (штат Массачусетс, США).
  (род. 1974) — американский политик.
 Патнем, Герберт (1861—1955) — американский адвокат, издатель и библиотекарь; директор Библиотеки Конгресса в 1899—1939 годах.
  (1914—2008) — американский корреспондент, теле- и радиоведущий.
  (1814—1872) — американский книгоиздатель.
  — крупное американское книжное издательство, работающее с 1838 года; в 1996 году поглощено .
 Патнэм, Израэль (1718—1790) — американский генерал. Именно в его честь названы почти все Патнамы США (см. раздел «Топонимы США»).
  — достопримечательность города  (штат Массачусетс, США), построен ок. 1648 года, с 1976 года внесён в Национальный реестр исторических мест США.
  (1901—1998) — американский бизнесмен, писатель-биограф и сегрегационист.
  (1842—1906) — американский врач, писательница и суфражистка; первая женщина, принятая в Парижский университет.
 Патнэм, Роберт (род. 1941) — американский политолог, профессор Гарвардского Университета.
 Патнам, Роджер (1893—1972) — американский политик и бизнесмен; мэр Спрингфилда в 1937—1943 годах.
  (1738—1824) — американский генерал, организатор Компании Огайо.
  — достопримечательность города  (штат Огайо, США), построен в 1788 году, с 1970 года внесён в Национальный реестр исторических мест США.
  — достопримечательность города  (штат Массачусетс, США), построен в 1871 году, с 1972 года внесён в Национальный реестр исторических мест США.
 Путнам, Сет (1968—2011) — американский музыкант.
  (1839—1915) — американский натуралист-антрополог.
 Патнэм, Хилари (1926—2016) — американский логик и философ, профессор Гарвардского университета.
  (1679—1716) — одна из ключевых свидетельниц по делу о салемских ведьмах.

Второе имя
 Чапин, Джон Патнам (1810—1864) — американский политик, мэр Чикаго в 1846—1847 годах.

Топонимы США 
 Патнам — город в Коннектикуте.
  — город в Нью-Йорке.
  — город в Оклахоме.
  — город в Техасе.

Составные
  — город в Нью-Йорке.
  — деревня/статистически обособленная местность в Нью-Йорке.

Примечания